Santa Cruz da Castanheira é uma aldeia do concelho de Chaves, freguesia de Sanfins.

A Festa anual da aldeia é a 15 de Agosto em honra da Senhora Orada. Conta-se que a vários anos Nossa Senhora esteve nesta aldeia, e foi por isso que lhe ergueram uma igreja.

Sanfins (Chaves)
Aldeias do Distrito de Vila Real